Visnova kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Višňova (vattendrag),

Tjeckien 

 Višňova (ort), Liberec, 
 Višňová (ort i Tjeckien), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar